

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Gomunice – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice

Inne 
 Gomunice – gmina wiejska
 Gomunice – dawna gromada
 Gomunice – stacja kolejowa

Zobacz też 
 LKS Gomunice